

Persone
 Dick Butkus – ex giocatore di football americano statunitense
 Rihards Butkus – ex calciatore lettone
 Žanis Butkus – militare lettone

Altro
 Butkus Award – premio di football americano